Дедулешти има више значења:

 Дедулешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Дедулешти (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Дедулешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији